Amalgama – lega di mercurio con altri metalli
 Amalgama – minerale costituito da un amalgama di mercurio e argento
 Amalgama dentale – materiale usato in odontoiatria come materiale per otturazioni dentali

Pagine correlate 
 Amalgam